Turcoaz se poate referi la:
 Turcoaz - o culoare verde/albastru
 Turcoaz - un mineral albastru-verzui, hidrat și fosfat al cuprului și al aluminiului